Santa Maria degli Angeli je italské označení Panny Marie Andělské a může označovat kostely:
 Santa Maria degli Angeli (Assisi) – bazilika uvnitř s kaplí stejného zasvěcení (tzv. Porciunkule) spojená se sv. Františkem z Assisi
 Santa Maria degli Angeli e dei Martiri – bazilika v Římě
 Santa Maria degli Angeli (Neapol) – bazilika v Neapoli

Související články 
 Kostel Panny Marie Andělské

Externí odkazy